Норт-Бранч:

 Норт-Бранч — город в округе Чисаго, штат Миннесота, США.
 Норт-Бранч — тауншип в округе Айсанти, Миннесота, США.